Jens Djurhuus ist der Name folgender Personen:

* Jens Christian Djurhuus (1773–1853), färöischer Bauer und Dichter
 Jens Hendrik Djurhuus (1799–1892), färöischer Bauer und Dichter

Siehe auch:
 Janus Djurhuus (eigentlich Jens Hendrik Oliver Djurhuus; 1881–1948), färöischer Jurist und Dichter